Nils August Nilsson kan syfta på:
 August Nilsson (1867–1952) – tidningsman (Arbetet) och socialdemokratisk riksdagsledamot från Skåne
 N.A. Nilsson (1860–1940) – tidningsman (Centerbladet) och kommunalpolitiker från Örebro, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen